Serre I ima više značenja:
 Serre I, Cuneo
 Serre I, Frosinone